Село
 Солотвино
Контрольно-пропускний пункт
 Солотвино (пункт контролю)